Bedford Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bedford Hills (New York), im Westchester County
 Bedford Hills (Virginia), im Albemarle County